Il tabellone singolare del Tenerife Challenger 1993, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1993, è stato vinto da José Francisco Altur (tds n. 2). In finale ha sconfitto Jean-Philippe Fleurian con il punteggio di 7-6, 6-4.

Teste di serie

  Gilad Bloom (secondo turno)
  José Francisco Altur (campione)
  Richard Matuszewski (secondo turno)
  Thierry Guardiola (secondo turno)

  Frédéric Fontang (secondo turno)
  Chris Wilkinson (quarti di finale)
  Filip Dewulf (secondo turno)
  Nicklas Utgren (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Tenerife Challenger 1993